Казна́ (тюрк.) — многозначное слово:
 Казна — ресурс в форме денежных средств и ценностей, принадлежащих организации, государству или главе государства (например, государева казна, войсковая казна, монастырская казна, запорожская, казацкая казна, домовая казна).
 Казна (государственная казна) в современном централизованном государстве: государственное имущество, не распределённое между государственными предприятиями и учреждениями.
 Казна — хранилище денежных средств и материальных ценностей.
 Казна (княжеская казна) в истории России — государственное учреждение в русских княжествах и Русском царстве.
 Казна (Казённик) — задняя (казённая) часть артиллерийского (миномётного) ствола, в которой расположен затвор.

Составные термины 
 Вдовья казна (вдовьи казны; с 1803) — в Российской империи сберегательное финансовое учреждение.
 Местная казна (муниципальная казна) — средства местного бюджета, а также иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями
 Постельная казна (государева казна) в России в конце XV — XVII веках — личная казна государя.
 Сохранная казна (сохранные казны) в России в 1772—1860 годах — кредитное учреждение.
 Ссудная казна (ссудные казны) в истории России — кредитное учреждение.
 Приказ Большой казны (в России XVII — начала XVIII веков) — центральный государственный орган (приказ), ведавший казной.
 Собственность казны — имущество, которым обладает государство (или входящие в него образования) непосредственно.

См. также 
 Казённый приказ
 Казённые крестьяне

Примечания

Литература